Velika nagrada Velike Britanije 1973 je bila deveta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1973. Odvijala se je 14. julija 1973.

Dirka 

|-
! 1
| 8
|  Peter Revson
| McLaren-Ford
| 67
| 1:29:18,5
| 3
| 9
|-
! 2
| 2
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 67
| + 2,8 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 7
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 67
| + 3,0 s
| 2
| 4
|-
! 4
| 27
|  James Hunt
| March-Ford
| 67
| + 3,4 s
| 11
| 3
|-
! 5
| 6
|  François Cevert
| Tyrrell-Ford
| 67
| + 36,6 s
| 7
| 2
|-
! 6
| 10
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 67
| + 44,7 s
| 8
| 1
|-
! 7
| 19
|  Clay Regazzoni
| BRM
| 67
| + 1:11,7
| 10
|  
|-
! 8
| 3
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 67
| + 1:17,4
| 19
|  
|-
! 9
| 25
|  Howden Ganley
| Iso Marlboro-Ford
| 66
| +1 krog
| 18
|  
|-
! 10
| 5
|  Jackie Stewart
| Tyrrell-Ford
| 66
| +1 krog
| 4
|  
|-
! 11
| 15
|  Mike Beuttler
| March-Ford
| 65
| +2 kroga
| 24
|  
|-
! 12
| 21
|  Niki Lauda
| BRM
| 63
| +4 krogi
| 9
|  
|-
! 13
| 28
|  Rikky von Opel
| Ensign-Ford
| 61
| +6 krogov
| 21
|  
|-
! Ods
| 11
|  Wilson Fittipaldi
| Brabham-Ford
| 44
| Puščanje olja
| 13
|  
|-
! Ods
| 1
|  Emerson Fittipaldi
| Lotus-Ford
| 36
| Prenos
| 5
|  
|-
! Ods
| 29
|  John Watson
| Brabham-Ford
| 36
| Dovod goriva
| 23
|  
|-
! Ods
| 12
|  Graham Hill
| Shadow-Ford
| 24
| Šasija
| 27
|  
|-
! Ods
| 22
|  Chris Amon
| Tecno
| 6
| Dovod goriva
| 29
|  
|-
! Ods
| 30
|  Jody Scheckter
| McLaren-Ford
| 0
| Trčenje
| 6
|  
|-
! Ods
| 23
|  Mike Hailwood
| Surtees-Ford
| 0
| Trčenje
| 12
|  
|-
! Ods
| 31
|  Jochen Mass
| Surtees-Ford
| 0
| Trčenje
| 14
|  
|-
! Ods
| 24
|  Carlos Pace
| Surtees-Ford
| 0
| Trčenje
| 15
|  
|-
! Ods
| 20
|  Jean-Pierre Beltoise
| BRM
| 0
| Trčenje
| 17
|  
|-
! Ods
| 9
|  Andrea de Adamich
| Brabham-Ford
| 0
| Trčenje
| 20
|  
|-
! Ods
| 14
|  Roger Williamson
| March-Ford
| 0
| Trčenje
| 22
|  
|-
! Ods
| 16
|  George Follmer
| Shadow-Ford
| 0
| Trčenje
| 25
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jackie Oliver
| Shadow-Ford
| 0
| Trčenje
| 26
|  
|-
! Ods
| 26
|  Graham McRae
| Iso Marlboro-Ford
| 0
| Pedal za plin
| 28
|  
|-
! Ods
| 18
|  David Purley
| March-Ford
| 0
| Zavrten
| 16
|  
|}

Opombe 
 Najhitrejši krog: James Hunt - 1:18.6

Formula 1 sezona 1973
1973